Carthamus tinctorius — flor amarela da família das asteráceas, com propriedades tintureiras
 Colchicum lusitanum  — geófita liliácea, de flores arroxeadas, cujas sementes, bolbo e flores são tóxicas

Desambiguações de vegetais